Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 418e régiment d'infanterie (États-Unis)

418e régiment d'artillerie
418e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires